Список объектов 2001-3000 из «Нового общего каталога» (NGC). Астрономический каталог составлен в основном из звёздных скоплений, туманностей и галактик. Другие объекты из каталога можно найти в списке объектов NGC.

Информация в этих таблицах взята из «The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer», и доступна при использовании сервиса VizieR. Типы галактик определены в NASA/IPAC Extragalactic Database. Другие данные в этих таблицах из астрономической базы данных SIMBAD, если не указано иное.

5001-5100

5101-5200

5201-5300

5301-5400

5401-5500

5501-5600

5601-5700

5701-5800

5801-5900

5901-6000

Примечания 

 6
NGC 5001-6000